Op het US Open 2008 speelden de mannen en vrouwen in het gemengd dubbelspel.

De als vijfde geplaatste Cara Black (Zimbabwe) en Leander Paes (India) wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Liezel Huber (Verenigde Staten) en Jamie Murray (Verenigd Koninkrijk) met 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het team bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 6)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2008